Plaats in Indonesië
 Titik (Sekaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Titik (Semen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java